Josef Rief ist der Name folgender Personen:
 Josef Rief (Theologe) (1924–2021), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Josef Rief (Politiker) (* 1960), deutscher Politiker (CDU)